Die Myanmar Women’s League 2016/17 war die 1. Spielzeit der Myanmarischen Fußballliga der Frauen seit der offiziellen Einführung im Jahr 2016. Die Saison begann im Dezember 2016 und endete im Mai 2017. Meister wurde Myawady WFC.

Austragung 
Alle Spiele der MWL werden im Bogyoke-Aung-San-Stadion ausgetragen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 RSSSF-Saisonbericht

Fußballsaison 2016/17
2016